SPI eller Spi kan syfta på:

Förkortningar
 SCSI Parallel Interface, se SCSI
 Den nu nedlagda speltillverkaren Simulations Publications, Inc.
 Svenska Petroleuminstitutet
 Sveriges pensionärers intresseparti
 Serial Peripheral Interface
 Stateful Packet Inspection (om brandväggar etc.)
 Software in the Public Interest, den registrerade organisationen för Debian

Geografi 
 Annat namn på Néa Éfesos, ort, Mellersta Makedonien, Grekland